

Cinema
 Saranno famosi (Fame) – film del 1980 di Alan Parker
 Fame - Saranno famosi (Fame) – film del 2009, remake di quello del 1980
 Fame, noto anche come Fame – saranno famosi – musical basato sul film

Televisione
 Saranno famosi (Fame) – serie televisiva ispirata al film
 Saranno famosi  – programma televisivo, in seguito conosciuto con il titolo Amici di Maria De Filippi

Musica
 Saranno famosi (Fame) – colonna sonora dell'omonimo film del 1980
 Saranno famosi  – compilation di brani registrata dai partecipanti dell'omonima trasmissione televisiva